Зомбоящик — шутливое название телевизора. Также может означать:

Массовое искусство 
  — американское скетч-шоу 1990 года.
  — австралийский фильм 1996 года.
 Зомбоящик — песня (1997) группы Incubus с альбома S.C.I.E.N.C.E..
 Zомбоящик — российский фильм 2018 года.

См. также 
 Зомби
 Ящик